Мишенино — название населённых пунктов:

Россия 
 Мишенино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Мишенино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.